Піраміди росту — утворення у мінералогії.
 Книга: «Пирамиды роста» — автор Марія Арбатова.